Greenbaum est un patronyme porté notamment par :
 Anne Greenbaum (1951-), mathématicienne américaine ;
 Dan Greenbaum (1969-), joueur de volley-ball américain ;
 Ethan Greenbaum (1979-), artiste contemporain américain ;
 Jules Greenbaum (1867-1924), producteur et l'un des pionniers du cinéma allemand ;
 Mutz Greenbaum (1896-1968), directeur de la photographie, producteur, réalisateur et scénariste allemand ;
 Norman Greenbaum (1942-), chanteur et auteur-compositeur américain. 

Homonymie de patronyme